Caivarta ou Kaivarta foi o sétimo imperador do Império Nanda, dinastia que se estendeu num período de tempo que se prolongou entre o ano de 424 a.C. e o ano 321 a.C. Foi antecedido no trono por Dasasiddhaka e sucedido por Dana Nanda.

 

Dinastia Nanda
Indianos do século IV a.C.